Sanjiazi bezeichnet:

 Sanjiazi (Xiuyan) (三家子镇), Großgemeinde im Autonomen Kreis Xiuyan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Sanjiazi (Kaiyuan) (三家子乡), Gemeinde der Stadt Kaiyuan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Sanjiazi (Lingyuan) (三家子蒙古族乡), Nationalitätengemeinde der Mongolen in der Stadt Lingyuan in der chinesischen Provinz Liaoning
 Sanjiazi (Hunchun) (三家子满族乡), Nationalitätengemeinde der Manju in der Stadt Hunchun in der chinesischen Provinz Jilin
 Sanjiazi (Nanpiao) (三家子街道), Straßenviertel im Stadtbezirk Nanpiao in der chinesischen Provinz Liaoning